Angelo Ciocca (1975-), homme politique italien.
 Aníbal Ciocca (1915-?), joueur de football international uruguayen.
 Pierluigi Ciocca (1941-), banquier et économiste italien.
 Walter Ciocca (1907-1984), auteur de bande dessinée argentin.